Jan van Veen (coureur), Nederlandse motorcoureur
 Jan van Veen (presentator), Nederlandse radiopresentator en diskjockey
 Jan van Veen (schaatscoach),  Nederlandse schaatscoach in dienst van Team Corendon